Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Alexandrowicz – polski oficer, pilot wojskowy
 Ludwik Alexandrowicz – polski leśniczy
 Maria Alexandrowicz – polska śpiewaczka
 Przemysław Alexandrowicz – polski polityk, nauczyciel, samorządowiec, senator
 Stanisław Alexandrowicz – polski historyk
 Stanisław Alexandrowicz – polski inżynier budowlany
 Stefan Alexandrowicz – polski zootechnik, specjalista szczegółowej hodowli zwierząt

Polskie nazwiska